

Übersicht 
Bei der 38. Schacholympiade 2008 in Dresden spielten 111 Teams der Frauen.
Unten ist der Endstand als komplette Fortschrittstabelle aufgeführt.

Anmerkungen zur Tabelle und Ermittlung der Platzierung 
Die Schacholympiade ist ein Mannschaftsturnier. In Dresden wurden elf Runden nach Schweizer System gespielt. Beim Schweizer System werden jeweils wertungsgleiche Mannschaften untereinander ausgelost. Jede Mannschaft (Team) konnte pro Mannschaftskampf vier Spieler einsetzen. Je Mannschaftskampf werden vier Einzelpunkte (Brettpunkte) vergeben, die in der nachfolgenden Tabelle der elf Runden unter dem Code der Gegnermannschaft angegeben sind. Der Code ist ein Kurzschlüssel für die Mannschaften. Die Summe der Brettpunkte steht unter BP. Das Ergebnis eines Mannschaftskampfes sind die Mannschaftspunkte (Sieg = 2, Unentschieden = 1, Verlust = 0). Außerdem sind die Anzahlen der gewonnenen, unentschiedenen und verlorenen Kämpfe aufgeführt (+ = -).

Zur Ermittlung der Platzierung (Rg = Rang) wurden in Dresden folgende Wertungen herangezogen.
 MP (Summe der Mannschaftspunkte)
 dSB (Olympiade-Sonneborn-Berger-Wertung)
 dSMP (Olympiade-Buchholz-Wertung)

Endstand der Frauen als Fortschrittstabelle

Weblinks 

 38th Chess Olympiad (women): Dresden 2008 auf Olimpbase (englisch)
 Die Schacholympiaden und Berichte hierzu von Gerhard Hund

2008 Frauen
Liste (Schach)
Schachveranstaltung 2008
Frauenschachturnier